Адіб Боруманд (1924—2017) — іранський поет, політик і юрист.
 Адіб Нішапур (1864—1926) — іранський богослов, літературознавець, педагог і поет.
 Адіб Сабір — поет 12-го століття з Персії.
 Адіб аш-Шишаклі (1909—1964) — сирійський військовий і державний діяч, президент Сирії в 1953—1954 роках.
 Адіб Ятене (1929—2014) — бразильський лікар, професор, торакальний хірург.

 Алі аль-Адіб (* 1944) — міністр вищої освіти та наукових досліджень Іраку (2010—2014).
 Мірза Адіб (1914—1999) — пакистанський драматург.
 Мустафа Адіб (* 1972) — ліванський дипломат, юрист, педагог, політик, дослідник та вчений, прем'єр-міністр Лівану у вересні 2020 року.